Ґміна Адамув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Адамув (Замостський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Адамув (Луківський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві